

Codici 
 ler – codice ISO 639-3 della lingua lenkau

Informatica 

Label Edge Router – Router di etichetta di una rete Multi Protocol Label Switching

Mitologia
Ler – Variante di Lir, dio irlandese del mare